Ha fatto parte della formazione dei Modena City Ramblers dal 2006 al 2009.

Biografia

Studia alla Scuola di Teatro di Bologna. Tra le esperienze in ambito teatrale: collaborazioni con ERT, DAMS, Teatro Antoniano, Teatro Stabile di Innovazione dell'Aquila, con la compagnia Living Theatre, con l'attore-regista polacco Jerzy Sthur. Partecipa al Ferrara Buskers Festival con uno spettacolo di strada.

Partecipa al film-documentario Partigiani di Guido Chiesa e a cortometraggi sperimentali vincitori di numerosi festival italiani.

Contemporaneamente approfondisce lo studio dell'uso della voce e del canto partecipando a laboratori tenuti da Germana Giannini e Michela Lucenti (Compagnia teatrale L'Impasto) e alle lezioni della cantante jazz Lorena Fontana. Si avvicina al canto popolare.

Si esibisce come cantante nel duo acustico Pink Moon (Folk-Rock cover band con Lele Cavalli). Partecipa come cantante al Nubilaria Celtic Festival di Novellara (RE) e al Festival Trigallia di Argenta (FE) assieme al Gruppo di musica tradizionale irlandese Cormac di Luca Giacometti.

Partecipa allo spettacolo Le ceneri di Gramsci, opera composta da Giovanna Marini su testo di Pier Paolo Pasolini e per la regia di Giuseppe Bertolucci.

Con Luca Giacometti approfondisce lo studio della canzone irlandese e fonda con lui nel 2005 il duo Beyond the Wires (2005-2007).

Nel 2006 insieme a Davide "Dudu" Morandi entra nei Modena City Ramblers in sostituzione di Stefano "Cisco" Bellotti che ha lasciato il gruppo, prima donna in pianta stabile nei Ramblers. Primo concerto con i Ramblers il 3 marzo 2006 al Fuori Orario di Taneto di Gatattico.
Nel 2006 partecipa al disco Il grande niente della Casa del Vento, in cui canta ne L'ultimo viaggio. Incide il suo primo disco con i Modena City Ramblers Dopo il lungo inverno.

Nel 2007, sempre con i Ramblers, incide Bella ciao - Italian Combat Folk for the Masses, seguito da Onda libera nel 2009.

A ottobre 2009 l'annuncio dell'uscita dal gruppo dei Modena City Ramblers per scelte personali.

Nel mese di novembre (2009) partecipa al tour italiano dell'artista irlandese Andy White, musicista che vanta collaborazioni con Peter Gabriel, Waterboys, Sinéad O'Connor, Liam O'Maonlai e Finn Brothers.

Discografia
 2006 - Dopo il lungo inverno
 2008 - Bella ciao - Italian Combat Folk for the Masses
 2009  - Onda libera

Partecipazioni
 2006 - Casa del vento: "Il grande niente", voce ne L'ultimo viaggio
 2007 - Graziano Romani: "Tre Colori", voce e cori in Spiriti Liberi; Stesso Viaggio Stessa Città; Corre Buon Sangue.
 2008 - Fabrizio Varchetta: voce in Siamo gli operai, brano dedicato agli operai della Thyssen Krupp di Torino morti nel 2007
 2008 - Casa del Vento: "Il Fuoco e la Neve", voce in Nada, la ragazza di Bube.
 2009 - Legittimo Brigantaggio: "Il cielo degli esclusi", voce in Ad occhi chiusi.
 2009 - Giancarlo Frigieri: "L'Età della Ragione", back vocals in Un Cane.
 2010 - Giancarlo Frigieri: "Chi ha rubato le strade ai bambini?", back vocals in Chi ha rubato le strade ai bambini? e Colleghi

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Modena City Ramblers
Gruppi e musicisti dell'Emilia-Romagna